Ли Джун Хён (; ) — южнокорейский кёрлингист.

Играет на позиции первого.

В составе мужской сборной Республики Корея участник .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Республики Корея